Alfred Armandie
Stade Armandie